Ла Копа има више значења:

 Ла Копа (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Копа (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Копа (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Копа (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Копа (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Копа (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Копа (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Копа (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Копа (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Копа (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Копа (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Копа (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику